Папаз може бити:

 Папаз (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија
 Папаз (Урошевац), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија